Владимир Авилов (род. 10 марта 1995, Маарду, Эстония) — эстонский футболист, центральный защитник клуба «Нымме Калью». Выступал за сборную Эстонии.

Клубная карьера 
Отыграв в молодёжном составе за клуб «Аякс Ласнамяэ», Авилов присоединился к «Инфонету» в 2011 году. В 2012 году «Инфонет» занял первое место в Эсилиге, набрав 83 очка, и получил право перейти в высшую лигу, где Авилов дебютировал 2 марта 2013 года. Был выбран капитаном футбольной команды в 2014 году и выиграл чемпионат Эстонии в 2016 году.

После расформирования «Инфонета» перешёл в начале 2018 года в «Нымме Калью».

Выступления за сборную 
Авилов дебютировал за национальную сборную Эстонии 27 декабря 2014 года в товарищеском матче со сборной Катара (0:3). В 2016 году он также сыграл один матч против Швеции.

Статистика выступлений

Клубная

Международная статистика

Достижения

Командные 
 «Инфонет»
 Чемпион Эстонии (1): 2016
 Победитель Первой лиги (1): 2012
 Обладатель Суперкубка Эстонии: 2017, 2019 (не играл)

Примечания 

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «ФКИ Таллинн»
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Нымме Калью-2»